Медведица мрачная (лат. Axiopoena maura) — бабочка рода Axiopoena из подсемейства медведиц. Один из наиболее крупных представителей данного семейства.

Описание 
Длина переднего крыла 43—55 мм. Размах крыльев 100—105 мм. Половой диморфизм не выражен. Передние крылья однотонные, их окраска угольно-чёрная с шелковистым зелёным или синеватым отливом. У уже летающих бабочек их цвет со временем становится грязно-чёрным. Задние крылья в прикорневой половине и у внутреннего угла имеют поле кирпично-красного цвета. Внешняя половина заднего крыла черновато-серая с красноватым оттенком на наружном крае. Снизу задних крыльев за центральной ячейкой за началом жилки Cu2 расположено чёрное пятно, которое отсутствует у близкородственного вида Медведица Карелина (Axiopoena karelini). Иногда у внешнего края передних крыльев может располагаться 1—2 белых пятна. Брюшко буро-красного цвета, его конец — чёрный. Окукливается в неплотном коконе. Даёт 1 поколение в год.

Ареал и местообитание 
Вид довольно широко распространён на северо-западе Пакистана (Кветта), в Афганистане, в Туркменистане (Большой Балхан, Копетдаг, в Бадхызе на хребте Гезгядык), на востоке Ирана.
Нахождение в Закавказье (в Нахичеванской АССР), основанное на единственном экземпляре из коллекции Зоологического института не подтвердилось более поздними данными, в том числе распространением видов рода Axiopoena в Иране.
В пределах всего ареала распространение её нередко связанно с пещерами и гротами, в которых медведица мрачная прячется днём. Летает в июне-октябре.

Жизненный цикл 
Гусеница крупная, чёрного цвета, густо покрыта волосками. Кормовое растение.Окукливается в неплотном коконе. гусениц — полынь, а также
различные травянистые растения. Гусеницы в дневное время прячутся в расщелинах между крупных камней. Зимуют гусеницы младших возрастов.

Замечания по охране 
Вид был включён в Красную книгу СССР.

Литература 
 
 Dubatolov, V.V. & Zahiri, R. 2005: Tiger-moths of Iran (Lepidoptera, Arctiidae: Arctiinae). Atalanta 36 (3/4): 481—525, colour plates 6-12.
 Eichwald, E., 1830: Zoologia specialis quam expositis animalibus tum vivis, tum fossilibus postissimum Rossiae in Universum, et Poloniae in specie, in usum lectionum publicarum in Universitate Caesarea Vilnensi. Pars altera. Vilnae: Typis Josephi Zawadzki, 323 p., 2 t.
 Swinhoe, C., 1885: IV. List of Lepidoptera collected in Southern Afghanistan. The Transactions of the Entomological Society of London 1885 (3): 337—355, pl. 9.

Примечания 

Медведицы
Животные, описанные в 1830 году
Насекомые Азии